IS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Islandijo.
 NATO oznaka za Izrael
 Intelligence Service
 Islamska država Iraka in Levanta (iz angleškega izraza Islamic State)
 Nikitin-Ševčenko IS (Istrebitelj skladnoj), sovjetsko lovsko letalo

Glej tudi 
 Is

Kratice